Ел Пастор има више значења:

 Ел Пастор (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пастор (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пастор (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пастор (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пастор (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пастор (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пастор (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пастор (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пастор (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пастор (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пастор (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пастор, Ел Салвадор (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пастор (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пастор (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику